Бугайчук — фамилия, встречающаяся у русских и украинцев.

 Бугайчук, Алексей Юрьевич (род. 1989) — российский ватерполист.
 Бугайчук, Виктор Михайлович (род. 1957) — украинский государственный деятель
 Бугайчук, Максим Степанович — полный кавалер ордена Славы

См.также 
 Богайчук, Степан Романович (1919-1998) — Герой Советского Союза.